San Miguel es el nombre de dos localidades en California, EE. UU.:

 San Miguel (condado de Contra Costa, California)
 San Miguel (condado de San Luis Obispo, California)